

Nom de famille 

 Adriano Lemmi (1822-1906), banquier et homme politique italien;
 Eusebio de Gorbea Lemmi (1881-1948), militaire et écrivain espagnol.

Homonymie de patronyme